Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 4-ї категорії Westel 900 Budapest Open 1999, який відбувся вдруге в Угорщині. Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Руано Паскуаль, яка виступала в парі з Лаурою Монтальво.

Євгенія Куликовська і Сандра Начук виграли титул, у фіналі перемігши пару Монтальво і Руано Паскуаль з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Перші дві сіяні пари виходять без боротьби у чвертьфінал.

Сітка

Посилання 
 1999 Westel 900 Budapest Open Doubles Draw 

Budapest Grand Prix
Тур WTA 1999